El FIP Tag Team Championship o Campeonato en Parejas de la FIP es un campeonato de lucha libre profesional defendido en la empresa Full Impact Pro. Esté título fue creado el 22 de abril de 2005 y tuvo como primeros campeones a Eddie Vegas y Jimmy Rave, quienes derrotaron a Roderick Strong y Jerrelle Clark, CM Punk y Don Juan en una lucha en triple amenaza de eliminación en el evento The Usual Suspects.

Campeones actuales 
Los actuales campeones son The Skulk (Adrian Alanis & Liam Gray), quienes están en su primer reinado conjunto. The Skulk ganaron el campeonato tras vencer a los excampeones The Precipice (Chance Auren & Omar Amir) el 1 de noviembre de 2018 en In Full Force.

Lista de campeones

Reinados más largos

Mayor cantidad de reinados

En parejas 
 2 veces: The Heartbreak Express.

Individualmente 
 2 veces: Sean Davis, Phil Davis y Roderick Strong.

Datos interesantes 
 Reinado más largo: The Hooligans, 910 días. 
 Reinado más corto: Sal Rinauro & Spanky, 27 días.
 Campeón más viejo: Roderick Strong, 30 años.
 Campeón más joven: Mark Briscoe, 21 años 260 días.

Véase también

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la FIP
 Historia del Título

Campeonatos de FIP
Campeonatos en parejas de lucha libre profesional